

Referències

Bibliografia